Conirostre  est le nom normalisé proposé par la Commission internationale des noms français des oiseaux (CINFO) pour désigner 11 espèces d'oiseaux de 2 genres voisins. Ce terme qui signifie « avoir le bec en forme de cône », lorsqu'il est utilisé comme qualificatif ne s'applique pas qu'à ces oiseaux, les bouvreuils sont également dits conirostres.

Origine du terme 
Le terme de latin scientifique Conirostres à l'origine de ce nom normalisé a été proposé pour la première fois pour désigner une famille précise de passereaux par André Marie Constant Duméril en 1806.

Duméril, repris par Jean-Baptiste de Lamarck en 1809, décomposait l'ordre des passereaux, en sept familles en fonction de la forme du bec. Il y avait par exemple les crenirostres donc la mâchoire du bec, la partie supérieure, est marquée d'une crénelure, les dentirostres disposent de plusieurs crènelures sur cette même mâchoire. Les Conirostres avaient selon sa définition un bec de forme conique, un peu recourbé vers le bas et plus court que la tête. Les oiseaux de cette famille portaient pour nom vernaculaire les termes de moineaux, bruants, étourneaux, loriots. Les Conirostres incluaient toutes les espèces de passereaux de France.

Georges Cuvier en 1818 classe quant à lui les passereaux en cinq familles dont quatre sont basées sur la forme du bec, dont les conirostres. Cette classification restera classique longtemps en France surtout. La classification de Philip Lutley Sclater de 1880, qui fit quant à elle référence au Royaume-Uni, reprend toujours, pour une part du moins, la définition de Duméril. La classification de James Lee Peters qui modernise la précédente et s'impose ensuite au Monde entier, n'utilise en revanche plus la seule forme du bec pour classer passereaux, aussi la famille Conirostres est abandonnée. En revanche cette classification conserve le genre Conirostrum créé par Alcide d'Orbigny et Frédéric de Lafresnaye en 1838. Or le Conirostre géant, oiseau qui montre quelques particularités au sein des Conirostrum, avait été classé par Sclater au sein d'un autre genre dès 1860. De ce fait le terme de conirostre est utilisé dans le nom normalisé des espèces de deux genres, ou donné dans certains contextes à un vaste ensemble de passereaux qui possèdent un bec relativement court et en forme de cône.

Liste alphabétique des espèces à porter ce nom vernaculaire 
 Conirostre à cape bleue (Conirostrum sitticolor)
 Conirostre à ventre roux (Conirostrum ferrugineiventre)
 Conirostre bicolore (Conirostrum bicolor)
 Conirostre cendré (Conirostrum cinereum)
 Conirostre coiffé (Conirostrum albifrons)
 Conirostre cul-roux (Conirostrum speciosum)
 Conirostre géant (Oreomanes fraseri)
 Conirostre de Tamarugo (Conirostrum tamarugense)
 Conirostre marguerite (Conirostrum margaritae)
 Conirostre oreillard (Conirostrum leucogenys)
 Conirostre roux (Conirostrum rufum)

Voir

Références

Voir aussi
Une espèce de pycnogonides porte le nom de Tanystylum conirostre.
Glyptothorax conirostre est une espèce poissons-chats du sous-continent indien.

Nom d'oiseau ambigu
Taxon aviaire obsolète